Fernando Meirelles (1955- ), réalisateur brésilien ;
 Henrique Meirelles (1945- ), homme politique brésilien ;
 João Meirelles (1940-2008), saxophoniste et flutiste de samba-jazz brésilien ;
 Priscilla Meirelles (1983- ), mannequin et actrice brésilienne ;
 Victor Meirelles de Lima (1832-1903), peintre et professeur brésilien.